Bažant může být:
 v biologii
 bažant – rod hrabavých ptáků z podčeledi Phasianinae
 bažant obecný
 bažant diamantový

 příjmení osob
 Aleš Bažant (* 1963) – československý fotbalista
 Jakub Bažant (* 1958) – český sportovní novinář a televizní komentátor
 Jaromír Bažant (1926–2009) – český hudební skladatel, hobojista, klavírista a pedagog
 Johann Bažant (1831–1911) – rakouský a českoněmecký politik z Moravy
 Jiří Bažant (1924–2011) – český hudební skladatel, aranžér a klavírista
 Kateřina Bažantová (* 1976) – česká ilustrátorka a autorka komiksů žijící v Paříži
 Miroslav Bažant (* 1956) – český hokejista
 Vladimír Bažant (1920–1973) – český chemik
Vlastimil Bažant (* 1930) – český armádní pilot (plukovník v.v.), předseda České psychoenergetické společnosti
 Zdeněk Bažant (rektor) (1879–1954) – profesor stavební mechaniky, v letech 1945–1946 rektor ČVUT
 Zdeněk Bažant (1908–2001) – profesor zakládání staveb, odborník na geomechaniku
 Zdeněk Bažant (* 1937) – český technik, vědec a vysokoškolský pedagog

 jiný význam
 slangový výraz nezkušeného mladého vojáka či studenta – přeneseně pro nezkušeného mladého člověka vůbec
 výraz pro nemocniční nádobu určenou k močení na lůžku u nepohyblivých pacientů
 Zlatý Bažant, značka slovenského piva
 Bažant Pohoda – od roku 2002 název slovenského hudebního festivalu Pohoda
 Cenu akademika Bažanta – cena pro studentskou práci na poli stavební mechaniky

Související články 
 bažanka
 bažantnice

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení